Serie A i fotboll 1931/1932 vanns av Juventus FC.

Tabell

Nedflyttningskval 

Brescia nedflyttade till Serie B.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat med målskyttar på wbbplatsen RSSSF

1931 i Italien
1932 i Italien
Fotbollssäsongen 1931/1932
1931/1932